Recensământul Statelor Unite ale Americii din 2020 (în ) a fost cel de-al douăzeci și patrulea recensământ al Statelor Unite ale Americii, fiind cel mai recent recensământ petrecut. 

Până în prezent (2021) au fost petrecute 24 de recensămintele naționale, care sunt prevăzute de constituția Uniunii. Aceste recensăminte sunt efectuate o dată la zece ani.

Rezultate

Populația în funcție de stat

Costul estimat

Tehnologia procesului

Resursele umane

Note

Legături externe 
  

2020 în Statele Unite ale Americii
2020
2020
! 2020